Henri Hermans (dirigent) (1883 - 1947), muzikant, organist en dirigent
 Henri Hermans (politicus) (1874 - 1949), politicus
 Henri Hermans (basketballer), een Belgisch basketballer